

Hydronymes 
 Auzance est un fleuve côtier de Vendée.
 L’Auzance est un ruisseau qui rejoint d'Est en Ouest la vallée du Clain, dans  la « campagne » de Vouillé (Vienne). Il est appelé Fluvius dans les titres du Poitou au début du  millénaire.

Toponyme 
 Auzances est une ville de Creuse dans la région Nouvelle-Aquitaine.

Notes et références